Branford – comune statunitense nella Contea di New Haven in Connecticut
 Branford – comune statunitense nella contea di Suwannee in Florida
 North Branford – comune statunitense nella Contea di New Haven in Connecticut
 Terra Branford – personaggio della serie di videogiochi Final Fantasy